Primera División 1992 (Chili)
 Primera División 1992 (Argentinië)
 Primera División 1992 (Uruguay)
 Primera División 1992 (Paraguay)
 Primera División 1991/92 - Spanje